Brønsted pode referir-se a:
 Ácido de Brønsted (ou ácido de Brønsted-Lowry): referência ligeira a uma espécie química entendida como ácido conforme a Teoria ácido-base de Brønsted-Lowry;
 Brønsted, Johannes Nicolaus: físico-químico dinamarquês (1879 — 1947);
 Teoria ácido-base de Brønsted-Lowry: teoria ácido-base protônica formulada por Brønsted em 1923, simultaneamente com Lowry, T. M..

Desambiguação